Centraal Krediet Informatiesysteem, de database van BKR (kredietregistratie)
 Cookeilanden, een eilandengroep in de Grote Oceaan met UNDP-code CKI
 Ciskei, een gebied in Zuid-Afrika
 Station Cikini, een spoorwegstation in de Indonesië met stationscode Cki
 Luchthaven Croker Island, een vliegveld in Australië met IATA-code CKI
 Williamsburg Regional Airport, een vliegveld in de VS met FAA-code CKI
 CK Infrastructure Holdings, een bedrijf in Hongkong